Меккенбах (Биркенфельд) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Меккенбах (Кирн) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.